Arvernes est un nom référant notamment à :
 Les Arvernes, un peuple gaulois.
 Les Arvernes, un groupe français de réflexion et de pression, souhaitant refonder les idées de la droite française.
 Les Arvernes de Clermont-Ferrand, un club de baseball.